10-ият източен меридиан или 10° източна дължина e меридиан, който преминава от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Европа, Африка, Атлантическия океан и Антарктида до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност със 170-и западен меридиан.

и010-и източен меридиан